Седерчепінг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Седерчепінг — місто у Швеції, у лені Естерйотланд.